Een verkeersweg:
 N584 (België)
 N584 (Frankrijk)
 N584 (Nederland), zie Provinciale weg 584

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing